Кинте́рос () — испанская фамилия. Известные носители:
 Кинтерос, Густаво (род. 1965) — аргентино-боливийский футболист.
 Кинтерос, Мигель (род. 1947) — аргентинский шахматист, гроссмейстер.
 Кинтерос, Паоло (род. 1979) ― аргентино-итальянский баскетболист.
 Кинтерос, Хайро (род. 2001) — боливийский футболист.
 Кинтерос, Элена (1945—1976) — уругвайская учительница и революционерка.